Rezultaty Rajdu Portugalii (43º Vodafone Rally de Portugal), 4. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2009 roku, który odbył się w dniach 2-5 kwietnia:

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Klasyfikacja po 4 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

2009
Portugalia
2009 w Portugalii